Piedbœuf is een Belgisch historisch merk van fietsen, motorfietsen en auto's.

De Luikse familie Piedbœuf had tien jaar in Düsseldorf verbleven, maar Adrien Piedbœuf keerde in 1902 terug naar Luik. Hij produceerde onder de naam AG Piedboeuf Dawans et Cie vanaf 1903 fietsen en motorfietsen. De motorfietsen waren vrij eenvoudige 387cc-zijkleppers met een gestuurde uitlaatklep en een automatische (snuffel)-inlaatklep. Deze motorfietsen hadden geen koppeling of versnellingen en hadden een riemaandrijving naar het achterwiel. De productie eindigde waarschijnlijk al in 1905.

Piedbœuf maakte ook enkele auto's onder de merknaam Imperia. Men nam de werkplaatsen van Pieper over in 1907.

Belgisch automerk
Belgisch historisch motorfietsmerk
Voormalig bedrijf in Wallonië
Geschiedenis van Luik
Economie in Luik (stad)
Economie in Düsseldorf